Epoxy steht für:
 Epoxidharz, ein Kunstharz
Epoxide, chemische Stoffgruppe
 Epoxy (Comic), ein Comic von Jean Van Hamme und Paul Cuvelier

Siehe auch:
 Epoxi